Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел с 13 по 21 октября 2006 года в Орхусе. В рамках данного первенства было разыграно 14 комплектов наград. Впервые чемпионат мира принимал у себя датский город. Также впервые на чемпионате мира была внедрена новая система начисления баллов.

По итогам первенства обладателем первого места в командном зачёте стала сборная Китая. Спортсмены этой страны завоевали 8 золотых медалей.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Призёры

Мужчины

Женщины

Спортивный объект

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 

2006
Октябрь 2006 года
Спорт в Дании в 2006 году
2006 год в спортивной гимнастике
Чемпионаты мира в Дании
Международные спортивные соревнования в Орхусе
Международные соревнования по гимнастике в Дании